Ferula androssowii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Boris Alexjewitsch Alexeevich Fedtschenko, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Ferula androssowii ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
androssowii